Боб Скал  (, 28 вересня 1937) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон.

Виступи на Олімпіадах

Зовнішні посилання 
Досьє на sport.references.com 

Бігуни на довгі дистанції США
Олімпійські чемпіони США
Уродженці Огайо
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 1964
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 1964
Призери Панамериканських ігор 1963 року
Бронзові призери Панамериканських ігор
Спортсмени з Огайо